Lero – isola greca dell'Egeo nell'arcipelago del Dodecaneso
 Lero – centro abitato e comune dell'omonima isola greca
 Lero – posamine ed incrociatore ausiliario della Regia Marina, già motonave passeggeri